Rifugio Tommaso Pedrotti  – il Rifugio Tommaso Pedrotti – Tosa è ubicato nelle Dolomiti di Brenta, comune di San Lorenzo in Banale (Trentino occidentale)
 Rifugio Giovanni Pedrotti  – il Rifugio Giovanni Pedrotti (Rifugio Rosetta) si trova nelle Pale di San Martino (Trentino orientale, quasi al confine con il Veneto)